Drapiez se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Pierre-Auguste-Joseph Drapiez
 Pierre Auguste Joseph Drapiez